Glauce steht für

 Glauce (Gattung), eine Schmetterlingsgattung
 verschiedene Personen der griechischen Mythologie, siehe Glauke